Karel (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma (1984-1999)
 Karel (voornaam), een Germaanse mannennaam

Voor historische figuren met de voornaam Karel: zie Karel (voornaam).